Kombinace písmen M, T a B může mít několik významů:

 Horské kolo – zkratka z anglického mountain bike
 Torpédový člun – zkratka z anglického motor torpedo boat Royal Navy z druhé světové války
 Mobiltelefonisystem B Sítě 0G – radiotelefony
 Mycobacterium tuberculosis – bakterie, která způsobuje tuberkulózu

Externí odkazy